

Уржум — місто, районний центр, Кіровська область
 Уржум — село, Алейський район, Алтайський край